Muzeum Komunikacji Miejskiej w Toruniu – izba pamięci na terenie zajezdni tramwajowej w Toruniu.

Lokalizacja 
Muzeum znajduje się w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, na terenie zabytkowej, czynnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Sienkiewicza 24/26, w podziemiach budynku administracyjnego.

Historia 
Muzeum otwarto 22 września 2008 roku z okazji 117 rocznicy uruchomienia komunikacji miejskiej w Toruniu, a inicjatorem jego powstania byli pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.

Jego kustoszem jest Edyta Urtnowska, wieloletnia pracownica MZK w Toruniu oraz autorka monografii toruńskiej komunikacji miejskiej.

Ekspozycja 
Na wystawie stałej, zatytułowanej "Ocalić od zapomnienia...tramwaje toruńskie", można oglądać m.in.:
 fotografie zajezdni z początków jej istnienia
 bilety tramwajowe i kasowniki z różnych lat
 akcesoria wyposażenia konduktorskiego
 buławy oraz instrumenty zakładowej orkiestry dętej
 mundury z lat 1978 – 1990

Muzeum organizuje także tzw. dni otwarte w zajezdni tramwajowe.

Zobacz też 
 Historia tramwajów w Toruniu
 Historia autobusów w Toruniu

Przypisy 

Komunikacji Miejskiej
Toruń
Tramwaje w Toruniu
Komunikacja miejska w Toruniu
Muzea Komunikacji Miejskiej w Polsce